Герцшпрунг:

 Герцшпрунг, Эйнар — астроном.
 Герцшпрунг — ударный кратер на Луне.